Willem Tell (televisieserie)
 Crossbow (film), een Australische film uit 2007
Operatie Crossbow, geallieerde operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog